Fritz Fend steht für:
 Fritz Fend, Technischer Fertigungsbetrieb, deutscher Automobil-Hersteller
Fritz Fend ist der Name folgender Personen: 
 Fritz Fend (1920–2000), deutscher Automobilkonstrukteur.
 Fritz Fend (Fußballspieler), deutscher Fußballspieler.